Direito do Mercado Comum do Sul